В лингвистике хабитуáлис, или хабитуальный аспект, — это набор грамматических или лексических значений, выражающих регулярное повторение действия или привычность, традиционность состояния. Хабитуальный аспект можно считать частным случаем имперфектива, и тогда он противопоставляется второй разновидности имперфектива — дуративу. 

Согласно исследованию Эстена Даля специальная грамматическая форма хабитуалиса отмечается в английском, грузинском, шведском, бенгальском и целом ряде других языков.

Хабитуальное значение 
Согласно наиболее распространённому подходу к анализу категории вида имперфективный аспект делится на два основных типа: хабитуальный и дуративный. Хабитуальные формы описывают ситуацию, происходящую в течение продолжительного периода времени, так что она сама становится характеристикой этого периода. 

Определения хабитуалиса и его места в классификации глагольных аспектов немного различаются в разных работах. По классификации В. А. Плунгяна, хабитуальный аспект — это частный случай итератива: «регулярно повторяющиеся ситуации, «привычные» действия, становящиеся характеристиками свойств субъекта»; при этом он отмечает, что хабитуалис занимает особое место среди итеративных значений. В работах Бернарда Комри и Эстена Даля хабитуалис определяется как самостоятельный аспект, не связанный с итеративностью, но иногда совпадающий с итеративным аспектом из-за семантических свойств конкретного глагола. В некоторых случаях речь идёт о ситуации, которая может быть растянута на неопределённый промежуток времени (например, глаголы состояния). Пример из английского языка: 

{|
| The
| temple
| of
|Diana
|used to
|stand
|at
|Ephesus.
|-
| ART.DEF
| храм
| POSS
|Диана
|HAB.PAST
|стоять-INF
|в
|Эфес
|-
|Храм
|Дианы
|стоял
|(раньше)
|в Эфесе.
|}
(Comrie 1976: 27)

При описании других ситуаций, которые не могут быть растянуты на длительный промежуток времени, хабитуалис схож с итеративом:

{|
|The
|professor
|used to
|arrive
|late.
|-
|ART.DEF
|профессор
|HAB.PAST
|приезжать-INF
|поздно
|-
|Профессор
|(постоянно)
|приезжал
|поздно
|}
(Comrie 1976: 28)

В пользу того, что хабитуалис — отдельный аспект, не связанный с итеративом, свидетельствует то, что в языках хабитуалис часто выражается самостоятельной формой, не совпадающей с формами других аспектов. Та же точка зрения представлена в «Курсе общей морфологии» И. А. Мельчука, где итератив описывается как одна из категорий аспекта II, то есть указывает на распределение события во времени, а хабитуалис — как категория аспекта III, то есть он характеризует временну́ю протяжённость события.

Классификация хабитуалиса по времени действия 
Эстен Даль в своей работе выделяет несколько видов хабитуалиса, встречающихся в языках мира, на основании того, когда происходит описываемая ситуация: в настоящее время, всегда или в прошлом.

Простой хабитуалис 
Описываемая ситуация происходит достаточно часто или регулярно:

{|
|Он
|по-пис-ывает
|статьи
|в
|журналы.
|-
|Он
|HAB-писать-PRS.HAB.3SG
|статья-ACC.PL
|в 
|журнал-ACC.PL
|}

Такой хабитуалис встречается достаточно редко и выражается чаще всего лексическими, а не грамматическими средствами. В английском языке такое значение — одно из основных значений простого настоящего времени (Present Simple). В афроамериканском английском для выражения простого хабитуалиса используется глагол "be" (быть) в форме инфинитива:

{|
|He
|be
|working
|Tuesdays.
|-
|Он
|HAB
|работать-PTCP
|вторник-PL
|-
|Он
|часто
|или обычно
|работает
|по вторникам.
|}

Генерический хабитуалис 
Генерический хабитуалис отличается от простого хабитуалиса тем, что используется в генерических высказываниях, описывающих вневременные свойства или состояния, присущие субъекту.

(What do cats do?) 
{|
|They
|meow.
|-
|Они
|мяукать-PRS
|}
(Что делают кошки?)
{|
|Они
|мяукают.
|}
(Dahl 1985: 99)

Хабитуалис прошедшего времени 
Этот вид хабитуалиса самый распространённый, и он изучался больше остальных. Он включает в себя значение простого или генерического хабитуалиса, отнесённого к ситуации, происходившей в прошлом и не имеющей места на настоящий момент. Классический пример хабитуалиса прошедшего времени — конструкция used to + INF в английском языке.

Классификация хабитуалиса по качеству действия 
Можно выделить и более узкие разновидности хабитуалиса на основании качества действия. В. А. Плунгян приводит в качестве примера селькупский язык, где выделяются три подвида хабитуалиса, каждый из которых имеет свой грамматический показатель:
• узитатив — субъект имеет обыкновение делать что-либо;
• квалитатив — субъект характеризуется тем, что постоянно делает что-либо;
• капацитив — субъект умеет делать что-либо и постоянно этим занимается.

Средства выражения хабитуалиса 
В большинстве языков хабитуалис — необязательная категория. Чаще всего она выражается либо чисто лексически (например, временными наречиями со значениями «обычно», «каждый раз», «регулярно» и т.п.), либо лексико-синтаксически (например, конструкция used to + INF в английском языке). В некоторых языках, однако, есть и морфологические показатели хабитуалиса.

Морфологические 
Данный тип выражения хабитуалиса отмечается в гренландском языке, языках волоф, кхму, акан. Ниже приведён пример из гренландского языка:

{|
|kaffimik
|tor-tar-poq
|-
|кофе-INSTR
|пить-HAB-3P
|-
|Она обычно
|пьёт кофе.
|}

В бенгальском языке существует отдельная глагольная форма, называемая прошедшим хабитуальным, для выражения хабитуалиса прошедшего времени:

{|
|ami
|jan-tam
|-
|я-NOM
|знать-HABPAST.1SG
|-
|Я знал
|(раньше).
|}

Лексическо-синтаксические 
Лексико-синтаксический способ выражения хабитуалиса характерен, например, для германских языков: английского, норвежского, немецкого.

Пример из норвежского языка:

{|
|Jeg
|pleide
|å spille
|piano.
|-
|Я
|HAB-PST
|играть-INF
|фортепиано.
|-
|Я
|раньше
|имел
|обыкновение
|играть
|на фортепиано.
|}

В английском языке хабитуалис прошедшего времени может выражаться не только конструкцией used to, но и вспомогательным глаголом would:

{|
|We
|would
|go
|there
|every day.
|-
|Мы
|HAB
|ходить
|туда
|каждый день
|-
|Мы
|ходили
|туда
|каждый 
|день.
|}

Хабитуалис в сочетании с другими аспектами 
Хабитуалис может сочетается с другими аспектами: прогрессивным, перфективным, мультипликативным. В тех случаях, когда хабитуалис схож с итеративом, второй аспект описывает одно из тех событий, последовательность которых описывается хабитуальным аспектом. 

Пример из английского языка, хабитуалис прошедшего времени без сочетания с другими аспектами:

{|
|When I visited John
|he 
|used to
|recite poems.
|-
|Когда я приходил к Джону,
|он 
|читал стихи.
|}

Тот же пример, но хабитуалис сочетается с прогрессивом:

{|
|When I visited John, 
|he
|used to
|be reciting poems.
|-
|В тот момент, когда я приходил к Джону,
|он
|бывал в процессе чтения стихов.
|}
(Comrie 1976: 30)

Пример из русского языка, где сочетаются лексически выраженные хабитуалис и мультипликатив:

Прошлой зимой дети всё время кашляли.
(Плунгян 2003: 295)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Лингвистическая типология
Грамматические категории глагола
Вид (лингвистика)